Horvátország
Poljane falu Abbázia községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Poljane falu Dragalić községben, Bród-Szávamente megyében
Majske Poljane falu Glina községben., Sziszek-Moslavina megyében

 Montenegró
Bijele Poljane falu Cetinje községben

 Szerbia
Poljane falu Istok községben, a Peći körzetben
Poljane falu Obrenovac községben, a Belgrádi körzetben

 Szlovénia
Dolenje Poljane falu Loška Dolina községben, Notranjsko-kraška régióban
Kočevske Poljane falu Dolenjske Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Male Poljane falu Škocjan községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Poljane falu Cerkno községben, Goriška régióban
Poljane nad Blagovico falu Lukovica községben, Közép-Szlovénia régióban
Poljane nad Škofjo Loko falu Gorenja Vas–Poljane községben, Gorenjska régióban
Poljane pri Podgradu falu Hrpelje–Kozina községben, Obalno-kraška régióban
Poljane pri Štjaku falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
Poljane falu Rečica ob Savinji községben, Savinjska régióban
Velike Poljane falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Velike Poljane falu Škocjan községben, Délkelet-Szlovénia régióban